Дин Джон Хэ́ммонд (; род. 7 марта 1983) — английский футболист, полузащитник.

Карьера 

Профессиональную карьеру футболиста начал в клубе «Брайтон энд Хоув Альбион» в 2000 году. В 2003 году был дважды арендован клубами «Олдершот Таун» и «Лейтон Ориент». В начале сезона 2005/06 получил футболку с номером 11 и стал регулярно попадать в стартовый состав. В сезоне 2006/07 впервые получил капитанскую повязку. В конце января 2007 года Ричард Карпентер ушёл из клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» и Дин Хеммонд официально стал капитаном команды.

30 января 2008 был продан в клуб «Колчестер Юнайтед» за 250 тысяч фунтов. За клуб провёл 63 игры и забил 5 мячей до перехода в клуб «Саутгемптон».

19 августа 2009 подписал трёхлетний контракт с клубом «Саутгемптон». Первый гол за клуб забил в матче против «Олдем Атлетик». 5 марта 2011 забил второй гол за клуб в матче против «Колчестер Юнайтед», завершившийся со счётом 2:0 в пользу Саутгемптона. Первый гол в сезоне 2011/12 забил в матче против «Лидс Юнайтед». 29 апреля 2012 «Саутгемптон» вышел в Английскую Премьер-лигу. 31 августа 2012 арендован клубом «Брайтон энд Хоув Альбион» на один сезон.

30 августа 2013 подписал двухлетний контракт с английским футбольным клубом «Лестер Сити». Первый гол за клуб забил в матче против «Уиган Атлетик» 1 апреля 2014. В сезоне 2013/14 клуб «Лестер Сити» выиграл Чемпионат Футбольной лиги Англии и вышел в Английскую Премьер-лигу. Впервые дебютировал в Английской Премьер-лиге в матче против «Эвертона», который завершился со счётом 2:2. Позже укрепил своё место в клубе «Лестер Сити» после ряда блестящих выступлений против клубов «Челси», «Арсенал» и «Сток Сити». 2 июля 2015 продлил контракт до лета 2016 года.

Статистика

Награды 
 Саутгемптон
 Трофей Футбольной лиги: Чемпион: 2010
 Первая Футбольная лига Англии: Финалист: 2010/11
 Чемпионат Футбольной лиги Англии: Финалист: 2011/12
 Лестер Сити
 Чемпионат Футбольной лиги Англии: Чемпион: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Профиль Дина Хэммонда на www.lcfc.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Олдершот Таун»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»